Gyála, település a szerbiai Vajdaság Észak-bánsági körzetében. Közigazgatásilag Törökkanizsa községhez tartozik.
 Gyála, az előbbinek a trianoni békeszerződés után Magyarországon maradt határrészéből 1923-ban alakult község. Neve 1946-tól Gyálarét volt. 1973-ban Szegedhez csatolták.